Cachurros puede referirse al nombre común de las siguientes especies botánicas:

 Arctium lappa;
 Orlaya daucoides;
 Torilis arvensis; o
 Turgenia latifolia.